Taça de Portugal (Română: Cupa Portugaliei) este principala competiție eliminatorie de fotbal din Portugalia. Din 1938 competiția are loc în fiecare an și este organizată de către Federația Portugheză de Fotbal. Înainte de 1938 s-a desfășurat o competiție similară dar distinctă sub numele de Campeonato de Portugal (Campionatul Portugaliei) care determina campioana Portugaliei și o premia cu același trofeu care în prezent este oferit câștigătoarei Cupei Portugaliei.

Lista câștigătorilor

Campeonato de Portugal (1922 – 1938)

Performanță după club

Titluri câștigate după oraș
7 cluburi din 4 orașe au câștigat Campeonato de Portugal.

Taça de Portugal (1938 – prezent)

Rezultate
<div style="height:460px; width:500px; overflow:auto; padding:3px; margin-bottom:20px; border:1px solid #cccccc; padding:1em; padding-top:0.2em; padding-bottom:0em;font-size:90%;float:left;">

</div>

Performanță după club

Titluri după oraș
12 cluburi din 9 orașe au câștigat Taça de Portugal.

Note

Legături externe 
 Site oficial  
Cup at UEFA
Resultados Ao Vivo, proximos jogos ao vivo, Taça de Portugal   
Portugal - List of Cup Winners, RSSSF.com

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Portugalia